Les mots purpureus, purpurea et purpureum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « de couleur pourpre ».

Les mots purpurea en italien et purpúrea en espagnol et en portugais sont par ailleurs le singulier féminin d'un adjectif de même sens.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (8585) Purpurea est un astéroïde de la ceinture principale.
 En taxonomie, les mots purpureus, purpurea et purpureum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : purpureus, purpurea, purpureum.

Culture et société 
 Plusieurs codex médiévaux sur vélin, écrits en grec en lettres onciales, sont dénommés Codex purpureus, notamment le Codex Petropolitanus Purpureus, le Codex Purpureus Beratinus et le Codex Purpureus Rossanensis.

Notes et références 

Épithète spécifique